Джеймс («Джимми») Уилан (; род. , Мельбурн, Австралия) — австралийский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий за команду мирового тура «».

Достижения 

 2017
 3-й Тур Тасмании — Генеральная классификация
 2018
 1-й  Чемпион Океании — Групповая гонка 
 1-й Тур Фландрии U23
 2-й Чемпионат Австралии — Групповая гонка 
 2-й  Чемпион Океании — Групповая гонка

Примечания

Ссылки 
 Уилан, Джеймс на FirstCycling
 
 
 
 Уилан, Джеймс Профиль на сайте 
 
 

Велогонщики Австралии